A PrvaLiga 1998–1999-es szezonja volt a bajnokság nyolcadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Maribor Teatanic lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szlovén labdarúgó-bajnokságok
Szlovén 1